Nauki ścisłe i technika
 masa – pojęcie fizyczne określające bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne ciał
 masa (masa plastyczna, plastik) – potoczne, błędne określenie tworzywa sztucznego
 masa – bezkształtna substancja w stanie amorficznym, półpłynnym lub łatwym do formowania
 masa – przeciwporażeniowe połączenie wyrównujące potencjały z potencjałem ziemi lub z przewodem ochronnym (PE)

 Nauki humanistyczne
 masa – w socjologii, duża grupa ludzi, tłum
 masa – gałąź afroazjatyckiej rodziny języków czadyjskich.

 Geografia
 Masa – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Pihtla

 Osoby
 Jarosław Sokołowski „Masa” – jeden ze świadków koronnych w Procesie Mafii Pruszkowskiej